Rafael Nadal besegrade Maxime Cressy i finalen med 7–6(8–6), 6–3 och vann herrsingeln vid Melbourne Summer Set 1 2022. Det var hans 89:e titel på ATP-touren och den första i Australien sedan 2009. Cressy kvalificerade sig för huvudturneringen genom kvalturneringen och tog sig till sin första final på ATP-touren.

Det var den första upplagan av turneringen.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Ričardas Berankis
  Rinky Hijikata
  Andreas Seppi
  Maxime Cressy

Lucky losers 
  Henri Laaksonen
  Sebastián Báez

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Melbourne Summer Set 1 2022 – Singel